Frank Mauer (né le  à Heidelberg) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière 
Frank Mauer commence sa carrière chez les Aiglons de Mannheim dans le championnat allemand junior, avec qui il remporte trois fois le titre de champion. Après avoir durant la saison 2005-2006 du championnat junior marqué 44 buts et fait 48 assistances, il obtient pour la saison 2006-2007 pour jouer à la fois avec les Alder Mannheim en DEL et avec le club-école, les Heilbronner Falken, en 2. Bundesliga, avec qui il joue principalement. Le , Mauer fait ses débuts en DEL.

Au niveau international, Mauer participe avec l'Allemagne au Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2006 où il joue six matchs sans marquer de points. Il fait son premier match avec l'équipe élite lors de la coupe des nations de hockey sur glace 2010, où il obtient une assistance en trois matchs. Il participe également au championnat du monde de hockey sur glace 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Heilbronner Falken || Oberliga ||5 || 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Heilbronner Falken || Oberliga || 44|| 17|| 18|| 35|| 38|| 11|| 4|| 2|| 6|| 12
|-
| 2007-2008|| Adler Mannheim || DEL || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008 || Heilbronner Falken || 2.bundesliga || 44|| 13|| 17|| 30|| 34|| 8|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2008-2009|| Adler Mannheim || DEL|| 52|| 5|| 13|| 18|| 24|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2008-2009 || Heilbronner Falken || 2.bundesliga || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Adler Mannheim || DEL|| 40|| 6|| 4|| 10|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || Heilbronner Falken || 2.bundesliga || 5|| 0|| 5|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2010-2011|| Adler Mannheim || DEL|| 52|| 6|| 10|| 16|| 27|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2011-2012|| Adler Mannheim || DEL|| 51|| 12|| 16|| 28|| 14|| 14|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 2012-2013|| Adler Mannheim || DEL|| 52|| 12|| 15|| 27|| 32|| 6|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
| 2013-2014|| Adler Mannheim || DEL|| 52|| 10|| 13|| 23|| 18|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Adler Mannheim || DEL || 40 || 13 || 12 || 25 || 14 || 12 || 7 || 7 || 14 || 
|-
| 2015-2016 || EHC Munich || DEL || 16 || 5 || 4 || 9 || 10 || 15 || 5 || 3 || 8 || 0
|-
| 2016-2017 || EHC Munich || DEL || 30 || 4 || 11 || 15 || 8 || 14 || 5 || 7 || 12 || 4
|-
| 2017-2018 || EHC Munich || DEL || 49 || 14 || 18 || 32 || 8 || 17 || 6 || 8 || 14 || 6
|-
| 2018-2019 || EHC Munich || DEL || 52 || 15 || 16 || 31 || 18 || 18 || 4 || 2 || 6 || 6
|-
| 2019-2020 || EHC Munich || DEL || 35 || 6 || 7 || 13 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || EHC Munich || DEL || 38 || 10 || 16 || 26 || 12 || 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022|| EHC Munich || DEL || 43|| 5|| 12|| 17|| 12|| 11|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2022-2023|| Eisbären Berlin || DEL || || || || || ||

Au niveau international 

|-
| 2006 || align=left| Allemagne U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 || align=left| place
|-
| 2008 || align=left| Allemagne U20 || align=left|Championnat du monde junior D1 ||5 ||7 ||6 ||13 ||6 || align=left| place (promu en élite)
|-
| 2011|| align=left| || align=left|Championnat du monde ||5 ||0 ||3 ||3 ||0 || align=left| place
|-
| 2013|| align=left| Allemagne|| align=left|Championnat du monde||6 ||0 ||0 ||0 ||0 || align=left| place
|-
| 2014|| align=left| Allemagne|| align=left|Championnat du monde||7 ||1 ||1 ||2 ||4 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left| Allemagne || align=left|Jeux olympiques ||6 ||1 ||3 ||4 ||2 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2019|| align=left| Allemagne|| align=left|Championnat du monde||8 ||1 ||1 ||2 ||0 || align=left| place

Références

Voir aussi 

Naissance en avril 1988
Naissance à Heidelberg
Joueur international allemand de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur du EHC Munich
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand